Maniac (1934), een Amerikaanse exploitatiefilm uit 1934 onder regie van Dwain Esper.
 Maniac (1980), een Amerikaanse horrorfilm uit 1980 onder regie van William Lustig.
 Maniac (2012), een Frans-Amerikaanse remake van de gelijknamige horrorfilm uit 1980 die verscheen in 2012.
 Maniac (single van Michael Sembello), een lied van de Amerikaanse singer-songwriter Michael Sembello
 Maniac (single van Adlicious), een single van de Nederlandse popgroep Adlicious
 Maniac (Noorse miniserie), een Noorse miniserie uit 2015
 Maniac (Amerikaanse miniserie), een Amerikaanse miniserie uit 2018